Blondie har flere betydninger:
Blondie (tegneserie) er en tegneserie skabt af Chic Young.
Blondie (rockgruppe) er en rockgruppe fra USA.